Kutlovo (Kuršumlija), een plaats in de Servische gemeente Kuršumlija
 Kutlovo (Stanovo), een plaats in de Servische gemeente Stanovo